Sedge Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Sedge Island (Connecticut)
 Sedge Island (Cape May County, New Jersey)
 Sedge Island (Monmouth County, New Jersey)
 Sedge Island (Suffolk County, New York)
 Sedge Island (Westchester County, New York)
 Sedge Island (North Carolina)
 Sedge Island (Virginia)

der Falklandinseln:
 Sedge Island (Falklandinseln)